Kirk může znamenat
 „církev“ či „kostel“ ve skotštině, zejména pak Skotská církev

příjmení
 James T. Kirk, postava seriálu Star Trek
 Oliver Kirk, americký boxer
 Rahsaan Roland Kirk, jazzový hudebník

křestní jméno
 Kirk Douglas, americký herec a filmový producent
 Kirk Van Houten, postava seriálu Simpsonovi